Város
 Déva, város Romániában, Hunyad megye székhelye

Vallás
 déva a buddhizmusban
 déva a hinduizmusban

Film
 Déva, Szőcs Petra 2018-ban forgatott nagyjátékfilmje

Hasonló nevű
 daéva - démon a zoroasztrizmusban
 Dévi, Mahádévi hindu istennő alternatív neve
 árjadéva vagy kánadéva - buddhista szerzetes, filozófus
 Дeva (Deva), magyar elektrofolk énekesnő